Мон-д'Ориньї́, Мон-д'Оріньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 33 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 343 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 839,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мон-д'Ориньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мон-д'Ориньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена